Тханьхоа:

 Тханьхоа () — город во Вьетнаме, административный центр одноимённой провинции Тханьхоа.
 Тханьхоа () — провинция на севере центральной части Вьетнама.
 Тханьхоа () — вьетнамский футбольный клуб.
 Тханьхоа () — община в уезде Зёнгрьенг, провинция Кьензянг, Вьетнам.
 Тханьхоа () — община в уезде Ванланг, провинция Лангшон, Вьетнам.